Gerlach – szczyt w Tatrach
 Gerlach – imię męskie
 Gerlach – przedsiębiorstwo produkujące zastawę stołową
 Gerlach – jednostka osadnicza w USA, w stanie Nevada
Osoby:
 Gerlach z Houthem – katolicki święty
 Gerlach z Nassau – arcybiskup Moguncji
 Gerlach von Georgenberg – niemiecki zasadźca
 Gerlach Adolph von Münchhausen – niemiecki polityk
 Emil Gerlach – polski przemysłowiec
 Ernst Ludwig von Gerlach – pruski prawnik i polityk
 Gideon Gerlach (1789–1845) – nauczyciel, dyrektor gimnazjum, profesor historii i pedagogiki w seminarium duchownym Liceum Hosianum
 Hellmut von Gerlach – niemiecki dziennikarz
 Henry Gerlach – niemiecki lekkoatleta i bobsleista
 Jim Gerlach – niemiecki amerykański polityk
 Manfred Gerlach – wschodnioniemiecki plityk
 Philipp Gerlach – niemiecki architekt
 Tomasz Gerlach – polski dyplomata i indolog
 Walter Gerlach – niemiecki fizyk
 Władimir Gerlach – rosyjski wojskowy

Zobacz też 
 Gerlach i Pulst
 Mały Gerlach
 Pośredni Gerlach
 Zadni Gerlach